Le sigle CCSF peut faire référence à :
 Chambre de commerce suédoise en France ;
 City College of San Francisco ;
 Comité consultatif du secteur financier, un organisme français.